Renzelmann ist der Familienname folgender Personen:

 Volker Renzelmann (* 1965), deutscher Badmintonspieler
 Walter Renzelmann, Oldenburger Priester